Als Berufsklettern (auch Gewerbeklettern, Klettern als Beruf oder Professionelles Klettern) wird das systematisch erlernte und gegen Entgelt ausgeübte Klettern bezeichnet: 
 Industrieklettern, Zugangs- und Arbeitsverfahren für Arbeiten an hoch gelegenen, tiefer gelegenen oder ansonsten schwer zugänglichen Arbeitsplätzen 
 Seilunterstützte Baumklettertechnik (SKT, auch Baumklettern), Klettern in der Baumpflege
 Seilunterstützte Zugangstechniken (SZT), siehe Seilzugangstechnik

Siehe auch:
 Bergführer,  Alpinisten, die im Gebirge führen bzw. ausbilden
 Klettern als Teil des Schulsports, siehe Sportpädagogik
 Klettern als Teil der Erlebnispädagogik